In 2008 werd het 94ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 5 januari tot 4 mei. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel of als beide clubs een wedstrijd wonnen werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven bij wedstrijd. Als er dan nog geen winnaar was werden er penalty's genomen, tussen haakjes bij totaalscore.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel of als beide clubs een wedstrijd wonnen werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven bij wedstrijd. Als er dan nog geen winnaar was werden er penalty's genomen, tussen haakjes bij totaalscore.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2008